Ко́льник Ше́йхцера () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 15—70 см. Листья яркого синевато-зелёного цвета. Прицветники соцветия — головки — ланцетные или линейные, обычно длиннее соцветия. Венчик густого синего цвета.

Распространение и местообитание 
Произрастает в Альпах на высотах до 3600 м над уровнем моря.

Хозяйственное значение и применение 
Редко кольник Шейхцера выращивается как декоративное растение для каменистых садов. В культуре с 1813 года.

Таксономия 

Вид Кольник Шейхцера разделяют на 2 подвида:

Синонимы

Примечания

Литература 
 Eckehardt J. Jäger, Friedrich Ebel, Peter Hanelt, Gerd K. Müller (Hrsg.): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-0918-8, S. 533.

Колокольчиковые
Флора Европы
Декоративные садовые растения
Таксоны растений, названные в честь людей
Растения, впервые описанные в книге Flora Pedemontana